Die Liste der Städte in El Salvador bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des mittelamerikanischen Staates El Salvador.

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 

Die mit Abstand größte Agglomeration in El Salvador ist San Salvador mit einer Einwohnerzahl von 1.566.629 (2007). Damit konzentriert sich 27 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die städtischen Siedlungen mit mehr als 10.000 Einwohnern sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 27. September 1992 und 12. Mai 2007. Aufgeführt ist auch das Departamento, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – das geographische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

(VZ = Volkszählung)

Quelle: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)

Gemeinden nach Einwohnerzahl 

In El Salvador gibt es 267 Gemeinden (Municipios). Die Gemeinden – die größte ist Metapán mit 668,36 Quadratkilometern – bestehen meist aus mehreren Ortschaften. Das Verwaltungsgebiet umfasst oft sowohl die jeweilige namengebende zentrale, meist städtische Siedlung, als auch die umliegende Großregion, also weiträumige ländliche Gebiete.

Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 27. September 1992 und vom 12. Mai 2007. Aufgeführt ist auch das Departamento, zu dem die Gemeinde gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Quelle: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)

Siehe auch 
Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Dirección General de Estadística y Censos
 Corporación de Municipalidades

 
El Salvador